Ochthephilus kann bedeuten:

 Ochthephilus (Pflanzen), eine Gattung aus der Familie der Schwarzmundgewächse (Melastomataceae)
 Ochthephilus (Käfer), eine Käfergattung aus der Familie der Kurzflügler (Staphylinidae)